Южен фронт може да се отнася за:

 Солунския фронт по време на Първата световна война
 Южен фронт (СССР), съветско военно подразделение през 1941 – 1943 г.
 Съветското название за театъра на бойните действия на един от южните участъци на Източния фронт по време на Втората световна война (бивш Сталинградски фронт)